USS Foote je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Foote (DD-169) 
 USS Foote (DD-511)

Foote